Amerikai Egyesült Államok
 Helena (Alabama)
 Helena (Arkansas)
 Helena (Georgia)
 Helena (Kalifornia)
 Helena (Louisiana)
 Helena Township (Michigan)
 Helena (Huron megye, Michigan)
 Helena (Marquette megye, Michigan)
 Helena Township (Minnesota)
 Helena (Mississippi)
 Helena (Montana) Montana állam fővárosa
 Helena (New York)
 Helena (Ohio)
 Helena (Oklahoma)
 Helena (Texas)
 Helena (Wisconsin)

egyéb
 101 Helena a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
 Helena, keresztnév